Wiśniowski ist der Familienname folgender Personen:

 Łukasz Wiśniowski (* 1991), polnischer Radrennfahrer
 Teofil Wiśniowski (1806–1847), polnischer Revolutionär